Saint-Roman peut désigner :
en France :
Saint-Roman, commune située dans le département de la Drôme et la région Rhône-Alpes ;
Saint-Roman-de-Codières, commune située dans le département du Gard et la région Occitanie ;
Saint-Roman-de-Malegarde, commune située dans le département de Vaucluse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Voir aussi
Page d'homonymie Saint-Romain : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie Saint-Romans (homonymie) : toponymes de langue française ;
Page d'homonymie São Romão : toponymes de langue portugaise.